

События

Первое полугодие 
 4 февраля — открыт Туринский метрополитен. Первый пусковой участок с 11-ю станциями: «Ферми», «Парадизо», «Марке», «Маззауа», «Поццо Страда», «Монте Граппа», «Риволи», «Раккониджи», «Бернини», «Принчипи д’Акая», «XVIII Дичембре».
 4 марта — открыта станция Киевского метрополитена «Вырлица».
 16 марта — открыт Тэджонский метрополитен.
 19 марта — строительная свая пробила тоннель московского метро на перегоне «Войковская» — «Сокол» (повторится 22 января 2014 года, когда свая пробьёт тоннель между станциями «Автозаводская» и «Коломенская»).
 31 марта — открыт 3-й участок Линии D метрополитена Порту с двумя станциями: Оспитал Сан-Жуан и ИПО.
 26 мая — открыта станция «Депо Гостиварж» Линии A Пражского метрополитена.

Второе полугодие 
 30 августа — открыта станция Московского метрополитена «Международная».
 2 сентября — открыты 5 станций Венского метрополитена: «Кагранер Плац», «Реннбанвег», «Адерклаэр Штрассе», «Гросфельдзидлунг», «Леопольдау».
 14 октября — открыты 2 станции Мюнхенского метрополитена: «Гархинг» и «Гархинг-Форшунгсцентрум». В Мюнхене теперь 96 станций.
 18 ноября — открыт метрополитен Валенсии (Венесуэла).
 27 ноября — открыт второй выход на станции Киевского метрополитена «Дарница».
 22 декабря — открыта 60-я станция Петербургского метрополитена «Парнас».
 24 декабря — открыта 8-я линия метрополитена Осаки.
 29 декабря — открыта станция «Марымонт» (A19) Варшавского метрополитена (в режиме челночного движения).

Ссылки 
 News 2006 на urbanrail.net

Примечания 

Транспорт в 2006 году
Годы в истории метрополитена